„Makigumo” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka japońskich okrętów:
 „Makigumo” – ex-rosyjska kanonierka torpedowa typu Kazarskij z końca XIX wieku, zdobyta przez Japończyków podczas wojny rosyjsko-japońskiej i wcielona w skład Cesarskiej Marynarki Wojennej pod nazwą „Makigumo”
 „Makigumo” – niszczyciel typu Yūgumo z okresu II wojny światowej
 „Makigumo” (PC-32) – okręt patrolowy typu Shinonome z lat 50. XX wieku
 „Makigumo” (DD-114) – niszczyciel typu Yamagumo z lat 60. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Nazwy japońskich okrętów